Буфалини — итальянская фамилия. Известные носители:

 Буфалини, Джованни Оттавио (1709—1782) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.
 Буфалини, Маурицио (1787—1875) — итальянский врач, патолог.